

206001–206100

206101–206200

206201–206300

206301–206400

206401–206500

206501–206600

206601–206700

206701–206800

206801–206900

206901–207000

Lista planetelor minore (206001-207000)